Руй-Барбоза (Баия) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Руй-Барбоза (Риу-Гранди-ду-Норти) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.